Carioca — adjetivo referente à cidade do Rio de Janeiro
 Carioca (humorista) 

Geografia
 Carioca (Pará de Minas) — distrito brasileiro em Minas Gerais

Cultura
 Carioca (revista) — publicação extinta do Rio de Janeiro

Música
 Carioca (álbum) — disco do cantor Chico Buarque
 Carioca - Ao Vivo — idem

Desambiguações de gentílicos